Visconde da Graciosa é um título nobiliárquico criado por D. Maria II de Portugal, por Decreto de 5 de Fevereiro de 1840, em favor de Fernando Afonso Geraldes de Melo de Sampaio Pereira, depois 1.º Conde da Graciosa e 1.º Marquês da Graciosa.

Titulares
 Fernando Afonso Geraldes de Melo de Sampaio Pereira, 1.º Visconde, 1.º Conde e 1.º Marquês da Graciosa.

+Graciosa
+Graciosa